Харли Э. «Скитер» Свифт (; 19 июня 1946 года, Алегзандрия, штат Виргиния, США — 20 апреля 2017 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Американской баскетбольной ассоциации, отыграв пять неполных из девяти сезонов её существования.

Ранние годы 
Скитер Свифт родился 19 июня 1946 года в городе Алегзандрия (штат Виргиния), где посещал среднюю школу имени Джорджа Вашингтона, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в АБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Орлеанс Баканирс»
Игроки «Мемфис Прос»
Игроки «Питтсбург Кондорс»
Игроки «Даллас Чеперрелс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Баскетбольные тренеры США